Nome di due diversi laghi della Norvegia:

Lysvatnet – nel comune di Lenvik
Lysvatnet – nel comune di Meløy